Flack ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Flack (* 1931), US-amerikanische Malerin und Bildhauerin
 Caroline Flack (1979–2020), britische Fernsehmoderatorin
 Doug Flack (1920–2005), englischer Fußballspieler
 Edwin Flack (1873–1935), australischer Leichtathlet
 Howard Flack (1943–2017), britischer Chemiker und Kristallograph
 Hugh Flack (1903–1986), nordirischer Fußballspieler
 Layne Flack (1969–2021), US-amerikanischer Pokerspieler
 Len Flack (1916–1995), englischer Fußballspieler
 Lotte Flack (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Martin Flack (1882–1931), englischer Physiologe
 Roberta Flack (* 1937), US-amerikanische Musikerin
 Sarah Flack, US-amerikanische Filmeditorin
 Stan Flack († 2008), US-amerikanischer Journalist („MacMinute“)
 Steve Flack (* 1971), englischer Fußballspieler
 William H. Flack (1861–1907), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Flagg
 Flak